Strechau heißen folgende geographische Objekte:

 Strechau (Gemeinde Rottenmann), Ort am Westrand des Paltentals in der Stadt Rottenmann
 Burg Strechau, Höhenburg im Ortsgebiet der Gemeinde Lassing